Улица Циолковского () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Шерстянка. Пролегает от улиц Попова и Текстильщиков до перекрёстка улицы Ивана Мазепы и Михайло-Коцюбинского шоссе.

Примыкают переулки Дмитрия Самоквасова, Рабочая, Леонида Пашина, Рассветная, Славянская, Славутичская, Новый переулок (село Павловка).

История 
Козлянская улица — в честь прежнего названия Михайло-Коцюбинского Козёл — проложена в 1930-е годы. После сооружения железной дороги до села Козёл, дорогу к Козлу проложили в другом месте, а старая дорога, которая уже именовалась Старокозлянская начала постепенно застраиваться. 

В 1960 году улица получила современное название — в честь русского и советского философа, изобретателя, основоположника теоретического космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении, меняя углы направления между более западным или более южным. Улица имеет по два ряда движения в обе стороны.

Начало улицы (до примыкания улицы Леонида Пашина) занято территорией промышленных (завод стройматериалов № 2), коммунальных (ПМК - передвижная механизированная колона, БРУ - строительные организации), складских (базы снабжения), специальных предприятий, кроме парной стороны от начала до примыкания улицы Дмитрия Самоквасова — многоэтажной жилой застройкой (5-9-этажные дома). После примыкания улицы Леонида Пашина парная сторона занята территорией промышленных (асфальтобетонный завод), коммунальных (АТП - автотранспортные), складских предприятий, непарная — не застроена. Западнее данного участка расположен район с индивидуальной застройкой Астра и село Павловка, конец улицы служит административной границей Черниговского горсовета с Черниговским районом.

Северо-западный угол улиц Циолковского и Леонида Пашина занимает урочище и городской лесопарк Подусовка — охранная зона памятника истории «Мемориальный комплекс в честь мирных жителей, расстрелянных фашистами: братские могилы 15000 мирных жителей, расстрелянных в 1941-1943 годах и памятник жертвам фашизма», открытый в 1975 году.

Учреждения: 
 дом № 6 — детсад № 2 
 дом № 8 — комплексная детско-юношеская школа № 2
 дом № 9 — «Черниговглавснаб»
 дом № 11 — завод стройматериалов № 2
 дом № 30 — хлебозавод (Рига-хлеб)
 дом № 41 — асфальтобетонный завод

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 848 Ціолковського ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова
Улицы, названные в честь Константина Циолковского